Muraoka bezeichnet:

 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Kanagawa: Muraoka (Kanagawa) (eingemeindet nach Fujisawa (Kanagawa))
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Muraoka (Hyōgo) (eingemeindet als Muraoka-ku nach Kami (Mikata))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Muraoka (Han)
 einen Asteroiden: (5124) Muraoka

Muraoka ist der Familienname folgender Personen:

 Muraoka Hanako (1893–1968), japanische Schriftstellerin
 Hiroto Muraoka (1931–2017), japanischer Fußballspieler
 Muraoka Iheiji (1867–1942), japanischer Gauner
 Kanezō Muraoka (1931–2019), japanischer Politiker
 Kazuki Muraoka (* 1959), japanischer Komponist
 Muraoka Mie (1913–??), japanische Leichtathletin
 Momoka Muraoka (* 1997), japanische Skirennläuferin und Leichtathletin
 Takeru Muraoka (* 1941), japanischer Jazz-Saxophonist
 Takuya Muraoka (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Tatsuko Muraoka (* 1950), japanische Führerin von Aleph (vormals Ōmu Shinrikyō)
 Tsugumasa Muraoka (* 1972), japanischer Politiker